Příjmení Hampel nosí více různých osobností:

 Adolf Hampel (* 1933) – německý emeritní profesor církevních dějin a teologické etiky na Univerzitě v Gießenu
 Alfréd Hampel (1939–2014) – český tenorista, dlouholetý člen Opery Národního divadla
 Anton Joseph Hampel (1710–1771) – německý hornista narozený v Praze
 Jan Hampel (1933–1975) – polský lední hokejista
 Jan Mikuláš Hampel (činný 1684–1694) – pražský tiskař
 Johannes Hampel (* 1925) – německý didaktik sociálních věd působící na Univerzitě v Augsburku
 Desiderius Hampel (1895–1981) – německý voják
 Gunter Hampel (* 1937) – německý jazzman
 Jarosław Hampel (* 1982) – polský plochodrážník
 Marek Hampel (* 1968) – předseda Grémia majitelů lékáren (GML)
 Michal Hampel (* 1976) – český fotbalista
 Olaf Hampel (* 1965) – německý bobař

Podobné příjmení 
 Hampl

Německá příjmení